Алексе́евка — посёлок городского типа в городском округе Кинель Самарской области России.
Расположен в 10 км от Кинеля и в 7 км от Самары.

Население 

Население 9991 житель (2007 год).

История

до 1700 года 
Еще до строительства Алексеевской крепости на высоком крутояре, в устье Кинеля, размещался дальний надолб, застава с оповещающей вышкой, для защиты крепости Самара (построена в 1586 году).

23 ноября 1683 года выходит указ: 
Благодаря Моисею, игумену Спасо-Преображенского монастыря на берегу реки Самары, в устье реки Кинель под охраной заставы-засеки был создан рыбный двор, где солилась и перерабатывалась рыба. Жители занимались рыбной ловлей и добычей бобров.

Алексеевская крепость (1700—1774) 

28 февраля 1700 года на слиянии рек Самары и Кинель согласно указу Петра I была основана крепость.

9 июня 1706 года в крепость была доставлена грамота 

Первый священник отец Василий (Павлов) 9 апреля 1707 года при возвращении из Казани, переправляясь через реку Сок, утонул. Сама церковь в конце XVIII века сгорела от большого пожара, в 1867 году после очередного пожара поставили очередную — третью — церковь, купленную в с. Грачёвка, которая простояла до 1916 года. Последняя, четвёртая церковь, была построена в 1911 году, в 30-х годах её закрыли и отдали под колхозный клуб, а в 70-е годы церковь разломали.

Первой новорожденной и крещённой в 1706 году была дочь Трофима Иванова сына Матвеева Ульяна. Она дала начало самому большому роду посёлка Алексеевка-Бородаковым (Борадачёвым).
В 1722 году в церковь привезли и установили три колокола с Уральского Иргинского завода. Из замечательных предметов, хранившихся в церкви, необходимо отметить иконы старинной работы 16-17 веков: Богоматерь с младенцем, Николая Чудотворца, образ Казанской Божией Матери в ризе, с биссером, камнями, убросе, и образ Сергия Радонежского и Варлаама Хутынского. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Через несколько лет в окрестностях были обнаружены месторождения серы, использовавшейся для изготовления пороха. Началась её добыча, и поставка в Санкт-Петербург в Артиллерийское ведомство. В 1709 году было налажено производство пороха на месте.

Во время Пугачёвского восстания, в декабре 1773 года, отряд Алексеевских казаков вышел навстречу силам повстанцев и примкнул к ним. Мятежные войска заняли крепость и сделали её своим опорным пунктом. В январе 1774 года царские войска взяли крепость.

После подавления восстания крепость стала обычным селом.

1774 — наше время 

 С лета 1774 года через Алексеевку начала поставляться в Москву соль из Соль-Илецка.
 В 1885 году Алексеевка стала центром волости.
 В 1877 году началась эксплуатация участка Кинель — Самара — Батраки Самаро-Златоустовской железной дороги, (в районе завода «Балтика») была построена станция Падовская.

В XX веке развивалась промышленность посёлка. 7 ноября 1928 года, с пуском алебастрового завода, началось промышленное производство бутового камня из алебастра. Алебастровый завод в Алексеевке был одним из первых заводов по производству строительных материалов в Самарской области. В 1936 году был построен серный завод. В 1960-70-е годы запущены: комбинат строительных материалов, свинокомплекс, комбикормовый завод, автотранспортное предприятие. Население посёлка возросло с 7000 до 11000 человек.

Статус посёлка городского типа — с 1920-1930-х годов. В 2008 году посёлок вошёл в состав городского округа Кинель.

см. также

Экономика 
В посёлке имеется производство упаковки, комбинат стройматериалов, животноводческий комплекс, пивзавод Балтика.

Экология 
В июле-августе 2010 года в связи с аномально высокими температурами воздуха и отсутствием осадков обострялась экологическая ситуация к востоку от границы Самары в районе поселков Смышляевка, Стройкерамика, Алексеевка, Петра Дубрава, что вызвало массовые жалобы населения.
В 2014 году жители продолжают жаловаться на невыносимый запах. Обнаружено бактериологическое загрязнение реки Падовка лептоспирозом свиней свинокомплексом Юбилейный.

Транспорт 
Автобусные маршруты из Кинеля и Самары.

Около Алексеевки находится перекресток трассы Р225 и обводной дороги Самары.

Станция Алексеевская Куйбышевской железной дороги (код 65750).

Медицина 
Отделение Кинельской центральной районной больницы.

Образование 
Две средних общеобразовательных школы, три детских сада, центр внешкольной работы «ГАРМОНИЯ».

Культура 
В посёлке действовала рок-группа Внутри Себя..., создана своя маленькая студия звукозаписи, проводятся репетиции, организовано обучение подростков основам игры на музыкальных инструментах.

Футбольный клуб «Алекс». Год основания: 2000.

Цвета клуба: сине-белые.

Достижения: Чемпион 2 лиги Самарской области — 2004 г., 2005 г., 2008 г.

Серебряный призёр 2 лиги Самарской области — 2002 г., 2007 г.

Бронзовый призёр 2 лиги Самарской области — 2006 г.

Бронзовый призёр 1 лиги Самарской области — 2010 г.

Чемпион 1 лиги Самарской области-2018

Достопримечательности 
 Памятник семье Володичкиных.
 Алексеевские озёра (Падовские старицы).
 Ново-Закамская оборонительная линия.

Источники 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Самарской области
 ОКАТО

Примечания 

Населённые пункты городского округа Кинель
Посёлки городского типа Самарской области